Weiß (Weiss, Weisz):
 David Weiss Halivni
 Eric Weiss
 Michael Weiss
 Mihai Patriciu, născut Weiss
 Gebrüder Weiss

Weisz 
 Rachel (Hannah) Weisz, o actriță
 Sinta Weisz (* 1980, Wiesbaden), o actriță germană
 Harry Houdini, né Ehrich Weisz (1874  1926), un magician

Vezi și 
 Palatul Weiss

 Rot-Weiß Ahlen
 FC Rot-Weiß Erfurt
 Rot-Weiss Essen
 Rot-Weiß Oberhausen

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești